Водя́нское (Во́дяное, ) — посёлок городского типа, входит в Добропольский городской совет Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1 725 человек. Почтовый индекс — 85040-85041. Телефонный код — 6277. Код КОАТУУ — 1411545300.

Местный совет 
Посёлок Водянское подчинён Белицкому городскому совету.

Адрес местного совета: 85043, Донецкая обл., Добропольский городской совет, город Белицкое, ул. Мира, 20.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 
 История пгт Водянское  
 Посёлок Водянское 

Населённые пункты Добропольского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области